Le nom Budé peut désigner :
 Dreux Budé, secrétaire des rois de France Charles VII et Louis XI.
 Jean Budé fils du précédent, conseiller du roi Louis XI, érudit et bibliophile.
 Guillaume Budé fils du précédent, humaniste français du  ;
 l’Association Guillaume-Budé, créée en hommage au précédent, qui a pour but la diffusion des humanités en langue française et édite, entre autres, la Collection des Universités de France ;
 par métonymie, les ouvrages bilingues latin-français ou grec-français de cette collection sont familièrement appelés des « Budés ».
 Le parc de Budé est un parc public à Genève créé au  grâce à une donation du domaine ayant appartenu à la branche genevoise de la famille de Budé.